Гидли () — фамилия.

Представители:
 Гидли, Джеймс Уильямс (1866-1931) — американский палеонтолог и зоолог.
 Гидли, Мемо (род. 1970) — американо-мексиканский автогонщик.